Каннамский блюз (강남 1970 — досл. Каннам 1970) — южнокорейский нуар-боевик 2015 года. Сценаристом и режиссёром выступил Ю Ха, а главные роли исполнили Ли Мин Хо и . Действие фильма разворачивается в 1970-е годы на фоне развития района Каннам в Сеуле, социально-политической нестабильности и терроризма. Два друга детства втягиваются в преступный сговор и борьбу между политическими силами и криминальными группировками.

Сюжет 
В 1970-х годах, во время расцвета политической коррупции, южный район Сеула Каннам постепенно развивается. Два друга Ким Чон Дэ (Ли Мин Хо) и Ён Ги () пытаются изменить свою непростую жизнь. Они попадают в разные группировки.

Спустя три года Ким Чон Дэ живёт как приёмный сын бывшего главаря банды Гиль Су, а Ён Ки поднялся в одной из преступных организаций. Хитрая Мин Сон Хэ знакомит Чон Дэ с опальным политиком Со Тхэ Гуном, который соглашается помочь в обмен на услугу, которая способна вернуть его на политическую арену. Чон Дэ вместе с другом детства Ён Ги решает разработать план, как разбогатеть. Их общим делом становится борьба за Каннам, который они путём финансовых и политических махинаций планируют превратить в прибыльный район Сеула.

Пока банды сражаются за землю и привилегии, Ён Ги переходит на сторону Чон Дэ и убивает главаря Гиль Су, чтобы спасти свою жизнь. Банда Ён Ги подговаривает его избавиться от Чон Дэ и сосредоточить власть в своих руках. Старые друзья сталкиваются с противоречием и недоверием друг к другу. Со Тхэ Гун начинает новую страницу в своей карьере и нанимает убийц, чтобы избавиться от Чон Дэ и Ён Ки. Постановлением правительства район Каннам присоединён к границам Сеула.

В ролях

Производство 
Этот фильм стал последним из трилогии «уличная серия» режиссёра Ю Ха после вышедших «Однажды в школе» (2004) и «Карнавал бесчестия» (2006).

Ю изначально не хотел снимать Ли Мин Хо, считая его игру в сериале «Мальчики краше цветов» «никуда не годной», а сам актёр был «красив, как герой манхвы». Но жена режиссёра переубедила его, и актёр смог полностью изменить свой образ. У Ли Мин Хо была любовная сцена с актрисой Ким Чжи Су, но она не вошла в фильм при монтаже, поскольку Ю посчитал её не важной для сюжета.

Также Ю потребовал от актёра Ким Нэ Вона сбросить 15 килограммов, так как его герой в начале фильма занят тяжёлым физическим трудом. Ким похудел за один месяц и заметил, что его боевые сцены теперь смотрятся реалистично.

Съёмки фильма начались 16 апреля 2014 года и завершились 31 августа 2014 года.

Рабочим названием значилось «Каннамский Блюз» (), которое в октябре 2014 года изменили на «Каннам 1970». Первое название сохранилось для международного проката.

Премьера

Южная Корея 
Фильм показывался в 684 кинотеатрах Южной Кореи с 21 января 2015 года. Несмотря на «ограниченный рейтинг», в первый день продано 152 500 билетов. За 5 дней фильм посмотрели 1 097 103 человека. За 35 дней фильм увидели 2,19 млн кинозрителей.

Китай 
На китайский рынок фильм вышел в усечённом виде в марте 2015 года. Новый выпуск включал больше сцен с Ли Мин Хо, в том числе любовную линию между героями Ли и Ким Джи Су и альтернативный финал.

Критика 
В Modern Korean Cinema Пирс Конран назвал фильм «пробуждающей и весьма занимательной сагой, которая рассказывает простую историю братства и предательства в тяжёлый период, связанный с насилием и коррупцией», и оценил его как «один из самых красиво поставленных и богато снятых корейский фильмов когда-либо созданных» в Корее. Он высоко оценил работу Ли Мин Хо, но работу Ким Нэ Вона посчитал «менее глубокой». Однако эта игра Кима является лучшей с 2006 года, когда он также воплотил образ бандита.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Каннамский блюз в Showbox

Фильмы Республики Корея 2015 года
Фильмы о терроризме
Фильмы на корейском языке
Неонуар
Фильмы-боевики Республики Корея
Фильмы Ю Ха